Тахирачи има више значења:

 Тахирачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тахирачи (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тахирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику